Besch steht für:

 einen Ortsteil der Gemeinde Perl im Landkreis Merzig-Wadern (Saarland), siehe Besch
 die Naturfarbe Beige (Aussprache [], Besch)

BESch Akronym für den Bund Entschiedener Schulreformer

Besch ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Besch (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Bibi Besch (1942–1996), österreichisch-amerikanische Schauspielerin
 François Besch (* 1963), luxemburgischer Fotograf und Journalist
 Friedrich Besch (* 1934), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Günter Besch (1904–1999), deutscher evangelischer Theologe
 Hans Eckart Besch (* 1931), deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Johann Christoph Besch (1937–2011), deutscher Beamter und Politiker (CDU)
 Markus Besch († 1592), deutscher Benediktiner, Administrator von Kloster Mallersdorf und Abt von Kloster Metten
 Nicolas Besch (* 1984), französischer Eishockeyspieler
 Otto Besch (1885–1966), deutscher Komponist und Musikkritiker
 Werner Besch (* 1928), deutscher Germanist, Sprachwissenschaftler

Siehe auch:
 Mount Besch, Berg im westantarktischen Ellsworthland